Een papil (Latijn papilla) is een anatomische term die wordt gebruikt om een knobbeltje of een kleine verhevenheid aan te duiden.

Voorbeelden zijn de smaakpapillen op de tong, de papil van Vater, papillaire spieren of de papil van het oog (ook wel blinde vlek genaamd, de plek waar de oogzenuw uit het oog treedt).

Anatomie